

Astronomia 
 5661 Hildebrand – asteroide della fascia principale

Onomastica 
 Hildebrand – forma tedesca del nome proprio di persona di Ildebrando

Persone 
 Brianna Hildebrand – attrice statunitense
 Dan Hildebrand – attore britannico
 Franziska Hildebrand – biatleta tedesca
 Klaus Hildebrand – storico e insegnante universitario tedesco
 Hilde Hildebrand – attrice, cantante e ballerina tedesca
 Lloyd Hildebrand – pistard britannico
 Otto Hildebrand – patologo e chirurgo tedesco
 Rudolf Hildebrand – germanista e accademico tedesco
 Timo Hildebrand – calciatore tedesco
 Tyler Hildebrand – pallavolista e allenatore di pallavolo statunitense
J.R. Hildebrand – pilota automobilistico statunitense

Pagine correlate 
Von Hildebrand